Il singolare del BCR Open Romania 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jürgen Melzer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Andreas Seppi.

Gilles Simon ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–2, Victor Hănescu.

Teste di serie

  Nicolás Almagro (primo turno, ritirato)
  Filippo Volandri (primo turno)
  Potito Starace (quarti)
  Jürgen Melzer (primo turno)

 Igor' Andreev (secondo turno)
 Gilles Simon (campione)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2007
ATP Tour 2007